«СТС Love» — российский развлекательный телеканал, начавший вещание 14 февраля 2014 года.

История 
СТС Love ориентирован преимущественно на молодёжную женскую аудиторию, он был создан с целью привлечь тех зрителей, которые были потеряны телеканалом СТС в ходе структурных изменений на канале (прежде всего, из-за изменения целевой аудитории СТС):

Первоначально канал вещал только в кабельных и спутниковых сетях, а также через IPTV и OTT. Однако в сентябре 2014 года СТС Love получил в нескольких регионах лицензии и на наземное эфирное вещание, что позволило каналу обойти запрет рекламы на платных каналах.

Сетка вещания канала в основном составляется из архивной библиотеки СТС («Папины дочки», «Моя прекрасная няня», «Кадетство», «Ранетки», «Закрытая школа», «Не родись красивой», «Молодёжка», «Кухня», «Воронины», «Восьмидесятые», «Отель Элеон»). Первые три года вещания канал также транслировал повторы передач телеканалов «Домашний» и «Муз-ТВ». С осени 2015 по начало 2019 года на телеканале выходили развлекательные программы собственного производства. Среди них — тележурнал «#ЛавСтайл», реалити-шоу «Один день с MBAND» и «Невеста для MBAND», «Страшная любовь», «Модная полиция», «Сердца за любовь», развлекательно-познавательная программа «МегаГалилео». Также транслировались мультфильмы и зарубежные телесериалы.

В начале телесезона 2017/2018 годов телеканал провёл ребрендинг: помимо обновления межпрограммного оформления, увеличилось количество передач собственного производства (наиболее известная — телеигра «Саранхэ»), зарубежных сериалов и мультсериалов. Так, на канале состоялись всероссийские премьеры чешского мультсериала «Боб и Бобек», телесериалов «Хайди» и «Бесподобная», а также показ аниме «Сейлор Мун» в собственной озвучке(только на этот момент, в этом канале был показан только 1 сезон).

1 февраля 2020 года телеканал перешёл на формат вещания 16:9.

Телеканал не является самостоятельным юридическим лицом, все программы собственного производства создавались непосредственно по заказу АО «СТС».

14 февраля 2023 года телеканал провёл редизайн, в результате которого были изменены логотип и проморолики канала.

Награды 
 23 октября 2014 года телеканал стал обладателем премии «Золотой луч» в специальной номинации «Самый яркий старт».
 В марте 2018 года телеканал получил золото на конкурсе в области телепромоушена, дизайна и маркетинга — Promax BDA Europe Awards.

Руководство 
 Генеральные директора
 Роман Саркисов (2014)
 Лика Бланк (2014—2016)
 Марина Хрипунова (2016—2017) — исполняющая обязанности
 Директора
 Кира Ласкари (2017—2019)Кира Ласкари возглавил СТС Love  Лениздат.ру, 1 марта 2017
 Ольга Задорожная (март 2019—январь 2020) — исполняющая обязанности

Эфирное вещание 
 Анжеро-Судженск — 37 ТВК
 Ачинск — 27 ТВК
 Тобольск — 35 ТВК
 Уссурийск — 10 ТВК

Примечания

Ссылки 
 

СТС Медиа
Телеканалы России
HD-телеканалы